Сибил:

 Сибил — кошка, служащая мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит.
 Сибил — драматический телевизионный фильм 1976 года.
 Сибил Торндайк —  английская актриса.